Червя́к:
 То же, что и червь, небольшое бескостное животное, относящееся к подтипу первичноротых.
 Краткое название червячной передачи.
 Червяк — один из островов Демьяна Бедного, архипелаг Северная Земля